EBDA steht für
Bahnhof Bochum-Dahlhausen, abgekürzt nach Betriebsstellenverzeichnis

ebda. steht für
ebenda, eine Angabe bei Literaturhinweisen

Abkürzung